Дзержинская ТЭЦ — название теплоэлектроцентралей в честь Ф. Э. Дзержинского:

 Дзержинская ТЭЦ — теплоэлектроцентраль в городе Дзержинске Нижегородской области
 Дзержинская ТЭЦ — теплоэлектроцентраль в Москве, также известная, как ТЭЦ-22